Ольга Володимирівна Жуковцова-Кияшко ( , Запоріжжя, Українська РСР) — українська акторка театру і кіно, учасниця телевізійного шоу «Жіночий квартал».

Життя і кар'єра

Ранні роки 
Ольга Кияшко народилась 21 серпня 1983 року у м. Запоріжжя. Закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 103 міста Запоріжжя. Потім навчалась на факультеті соціальної педагогіки і психології Запорізького державного педагогічного інституту (нині Запорізький національний університет). Під час навчання вона була дуже активною студенткою. Брала участь у багатьох проектах, грала різнопланові ролі. Незабаром після закінчення вишу Ольга Кияшко вирішила переїхати, щоб продовжити свою кар'єру вже в столиці України.

У 2011 році разом зі своїми запорізькими друзями вона відкрила Київський театр гумору, де вона була акторкою, авторкою, а також режисеркою.

Початок кар'єри 

Жуковцова-Кияшко знімалась у телевізійних проектах «Слуга народу», де вона грала помічницю міністра Оксану Сковороду, «Село на мільйон» та «Розсміши коміка».

Фільмографія

Телебачення

Кіно

Родина 
Заміжня, виховує сина 2013 року народження.

Примітки

Посилання 
 Ольга Кіяшко  на сайті Кино-театр.ру 

Уродженці Запоріжжя
Акторки України XXI століття
Українські телеакторки
Українські кіноакторки
Жіночий квартал